Les Ouled Thaïr (اولاد ثاير en arabe)  sont une tribu arabe de la région de Bordj Bou Arreridj en Algérie.

Géographie

Localisation de la tribu 

Les Ouled Thaïr sont présents dans les communes de Ben Daoud et de Khelil.

Origine 

Les Ouled Thaïr sont d'origine hilalienneils étaient d'abord présent dans le territoire de l'actuelle commune de Ben Daoud puis se sont également installés dans la région de Chefaa (Khelil).

Références 

Tribu arabe
Tribu d'Algérie